Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Jurij Ščukin e Orest Tereščuk che hanno battuto in finale Peter Luczak e Boris Pašanski 68-7, 7-64, [10-3].

Teste di serie 

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (quarti di finale)
 Máximo González /  Damián Patriarca (primo turno)

 Jurij Ščukin /  Orest Tereščuk (Campioni)
 Frederico Gil /  Júlio Silva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour 2007